Дагестан — республіка у складі Російської Федерації, яка має дуже пістрявий національний склад населення. Згідно з останнім переписом населення, що проходив у Росії 2010 року, у республіці проживає більш як 105 народностей.

Національний склад населення

Примітки

Посилання 
 Територіальний орган Федеральної служби державної статистики по Республіці Дагестан 
 Дані з перепису населення Росії за 2002 рік 
 Дані з перепису населення Росії за 2010 рік 

Дагестан
Народи Дагестану